

События 
 Консулы Флавий Феодор и Флавий Сабиниан.
 Флавий Сабиниан, магистр армии Иллирика, разбит близ реки Моравы войсками гота Мунда и Питцы, комита Теодориха Великого.
 Византийские войска захватывают Амиду. Одновременно с осадой Амиды, Целер и Ареобинд, начали наступательную операцию — один в Персию, другой в персидскую Армению.
 Кавад I начал переговоры о мире. Происходит обмен военнопленными.
 505—514 — Марзпан Армении Вард Мамиконян.
 505—560 — Элифер ап Эйнион, 5-й или 6-й король Эбрука на севере Британии.
 505—550 — Кейдио ап Эйнион, 1-й король Каэр Гвенддолеу на британском севере.
 Завоевание вэйцами Ханьчжуна.

Родились  
 Варахамихира (ум. 587) — индийский астроном, математик и астролог.
 Велизарий (ум. 565) — византийский военачальник времён императора Юстиниана Великого, один из величайших полководцев византийской истории.
 Гесихий Милетский (ум. ?) — византийский историк и лексикограф (энциклопедист, биограф).
 Иаков Барадей (ум. 578) — сирийский монах-нехалкидонит, известный как основатель Сирийской православной церкви, также называемой по его имени Сиро-яковитской.
 Мелиодас ап Фелек (ум. 560) — правитель Лионессе (525—560) и Корнубии (550-е годы).
 Пелагий I (ум. 561) — 60-й папа римский (556—561).

Скончались 
 Ваан Мамиконян (р. 440) — средневековый армянский спарапет, марзпан Армении с 485 года.
 Цзян Янь (р. 444) — китайский поэт и писатель периода Южных династий.
 29 апреля — Иоанн II Мела (р. ?) — патриарх Александрийский с 496, монофизит.

См. также